Kecamatan Sawahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sawahan (distrikt i Indonesien, lat -7,57, long 111,52), Jawa Timur, 
 Kecamatan Sawahan (distrikt i Indonesien, lat -7,74, long 111,77), Jawa Timur, 
 Kecamatan Sawahan (distrikt i Indonesien, lat -7,27, long 112,72), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar